Manus steht für:

 medizinische und lateinische Bezeichnung der Hand
 Manus Province, eine Provinz von Papua-Neuguinea
 Manus, ein Dorf und Aldeia im Suco Taitudac (Osttimor)
 Manus (Insel), die Hauptinsel der Papua-Neuguineischen Provinz Manus
 Manus Regional Processing Centre, ein australisches Internierungslager für Boatpeople
 Manus (Sprachen), eine Untergruppe der austronesischen Sprachen
 Manus (Wettbewerb), ein Wettbewerb für Kunststoff-Gleitlager-Anwendungen
 Manus (römisches Recht), Gewalt des Ehemanns über seine Frau
 Manusplatte, eine tektonische Erdplatte

und ist der Familienname folgender Personen:

 Max Manus (eigentlich Máximo Guillermo Manus; 1914–1996), norwegischer Widerstandskämpfer während der Zeit der deutschen Besetzung Norwegens zwischen 1940 und 1945
 Rosa Manus (1881–1943), niederländische Feministin

Siehe auch: Mannus